Гаевое — название населённых пунктов на Украине

 Гаевое — село в Барском районе Винницкой области.
 Гаевое — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Гаевое (быв. Фрунзовка) — село в Броварском районе Киевской области.
 Гаевое — посёлок в Александрийском районе Кировоградской области.
 Гаевое — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Гаевое — село в Лутугинском районе Луганской области.
 Гаевое — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Гаевое — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Гаевое — село в Геническом районе Херсонской области.
 Гаевое — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.
 Гаевое — село в Козелецком районе Черниговской области.